Le Fou du roi est une émission de radio animée par Stéphane Bern, sur France Inter de 2000 à 2011 ;
 Le Fou du roi est un film réalisé par Yvan Chiffre, sorti en 1984 ;
 Le Fou du roi est une chanson de Jacques Brel ;
 Le Fou du roi est un groupe français de « chanson rappée » ;
 Le Fou du roy est une série de bande dessinée.

Voir aussi 
Fou du roi